Эра милосердия:
 «Эра милосердия» — роман братьев Вайнеров, экранизирован в 1979 году как телесериал «Место встречи изменить нельзя».
 «Эра милосердия» — фоторабота арт-группы «Синие носы».